Катарина Среботнік і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Бетані Маттек-Сендс і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліга Декмеєре і Патті Шнідер з рахунком 6–7(5), 6–2, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw 

Family Circle Cup, парний розряд
2009